Help Yourself (englisch für „Helfen Sie sich selbst“ oder „Bedienen Sie sich“) steht für:

 Help Yourself (Film), britischer Film von John Daumery (1932) 
 Help Yourself (Julian-Lennon-Album), Musikalbum von Julian Lennon und dessen Titelsong (1991)
 Help Yourself (Band), britische Rockband
 Help Yourself (Buch), Buch von Dave Pelzer (2001)
 Help Yourself, Album von Peggy Scott-Adams (1996)
 Help Yourself, Album von Faye Wong (1997)
 Help Yourself, Lied und Album von Tom Jones (1968), siehe Gli occhi miei #Help Yourself
 Help Yourself, Song aus dem Film Up in the Air von Sad Brad Smith (2009)
 Help Yourself, Lied von Amy Winehouse (2003)
 Help Yourself, Lied der Gruppe Brass Construction (1978)